Bisserup steht für:

 Bisserup (Dänemark), eine Ortschaft in Holsteinborg Sogn, in Dänemark 

Bisserup ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn I. Bisserup (* 1960), dänischer General